Верни́городок () — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521480803. Население по переписи 2001 года составляет 769 человек. Почтовый индекс — 22125. Телефонный код — 4342.
Занимает площадь 2,58 км².

Религия 
В селе действует храм Рождества Пресвятой Богородицы Казатинского благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Известные уроженцы 
 Цьох, Иосиф Терентьевич (1916—1991) — украинский советский историк, журналист, педагог, профессор, доктор исторических наук, заслуженный работник высшей школы Украинской ССР.

Адрес местного совета 
22125, Винницкая область, Казатинский р-н, с.Вернигородок, ул.Ленина, 51а

Примечания

Ссылки 
 Вернигородок на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Казатинского района